Bäckasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäckasjön (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (24,9 ha)
Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Lilla Bäckasjön, sjö i Olofströms kommun, 
Norra Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624585-141530), sjö i Olofströms kommun,  (7,16 ha)
Norra Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 625179-142188), sjö i Olofströms kommun, 
Stora Bäckasjön, sjö i Olofströms kommun,  (11,5 ha)
Södra Bäckasjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Södra Bäckasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Bäckasjön, Västergötland, sjö i Askersunds kommun och Karlsborgs kommun,  (8,47 ha)

Se även
Bäcksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn